Забриски Rider — рок-журнал (альманах), посвящённый альтернативной культуре Америки, Европы и России.

История 
Журнал основан в 1992 году в Москве поэтом Маргаритой Пушкиной-Линн и Константином Преображенским. Первый номер носил название «Забриски Пойнт» (по названию фильма Микеланджело Антониони), второй — Easy Rider (фильм «Беспечный ездок»), в третьем номере (после ухода Преображенского и из соображений копирайта) названия объединены в нынешнее. Всего выпущено 16 номеров тиражом до 8000 экземпляров. В журнале публиковались переводы важнейших текстов западной контркультуры 1960—1970-х годов, прежде всего о хиппи-культуре. Среди авторов журнала — Илья Кормильцев (переводы), Александр Тарасов, Николай Сосновский, Андрей Мадисон, Егор Радов, Илья Фальковский, Алексей Цветков, Аня Герасимова (Умка). Журнал издавался Маргаритой Пушкиной-Линн при поддержке групп «Крематорий», «Лига Блюза», поэтов Аркадия Семёнова и Ильи Кормильцева.

Примечания

Литература 
 Сосновский Н. А. Сопри эту книгу,.. статью,.. абзац  // Скепсис, 06.07.2008
 Тарасов А. Н. Черно-белый островок радости sixty rollers среди унылой многоцветности глянцевых обложек  // Художественный журнал. — 1999. — № 25.
 Тарасов А. Н. Обрюзгший Б. Г. и изящная Патти Смит

Ссылки 
 Официальный сайт «Забриски Rider» (ссылка на arhive.org)
 «Забриски Rider» на официальном сайте Маргариты Пушкиной 

Музыкальные журналы России
Альманахи России
Альманахи на русском языке
Контркультура
Маргарита Пушкина